Vorona steht für:

 Vorona (Botoșani), Gemeinde in Rumänien
 Vorona (Gattung), monotypische Gattung prähistorischer Vögel

Siehe auch:
 Worona (Begriffsklärung) 
 Varona